Serpula lagena är en ringmaskart som beskrevs av Turton 1802. Serpula lagena ingår i släktet Serpula och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
lagena